Šapjane je pogranično naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Matulja. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Pasjak i Brdce (Hrvatska), sjeveroistočno su Dolenje pri Jelšanah i Jelšane (Slovenija), istočno je Rupa.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji